16-й Кубок чемпионов Содружества проходил с 19 по 27 января 2008 года. Кубок впервые в его истории принял Санкт-Петербург, матчи проходили в СКК и ДСИ «Зенит».

«Зенит» (хозяева турнира) и украинское «Динамо» выставили резервные составы.

Вместо чемпиона Армении «Пюника», дисквалифицированного на 3 года после отказа выйти на поле в матче против азербайджанского «Нефтчи» в 2006 году, в турнире принял участие серебряный призёр чемпионата Армении «Бананц».

Как и в 2007 году, в розыгрыше Кубка принял участие сербский ОФК. 

Победителем турнира стал азербайджанский клуб «Хазар-Ленкорань».

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Кубок чемпионов Содружества

Ссылки 
 Кубок Содружества на CISoccer-Футбол СНГ
 Результаты на Спорт-Экспресс

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2008 год в Санкт-Петербурге